Niemcy:
 Köln-Rodenkirchen – dzielnica Kolonii
 Köln-Rodenkirchen – okręg administracyjny Kolonii

Zobacz też:
 Rodenkirchen